Allsvenskan i handboll 1954/1955 vanns av IK Heim, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Rolf Almqvist, IFK Karlskrona - 18 matcher, 97 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1954
Sport i Sverige 1955
1954/1955
Handbollssäsongen 1954/1955